Poggio Casalino è una curazia (frazione) del castello di Chiesanuova nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Caladino
 Confine (San Marino)
 Galavotto
 Molarini
 Poggio Chiesanuova
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino